Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Kłoczowski – polski ziemianin, inżynier rolnik, publicysta
 Jan Andrzej Kłoczowski – rzymskokatolicki ksiądz, dominikanin
 Jerzy Kłoczowski – polski historyk, senator
 Józef Kłoczowski – polski urzędnik w zaborze rosyjskim, burmistrz Piaseczna w latach 1860–1864
 Kasper Kłoczowski – polski urzędnik
 Mikołaj Kłoczowski – polski urzędnik
 Paweł Kłoczowski – polski filozof polityki i teoretyk idei, publicysta
 Piotr Kłoczowski – polski eseista, historyk literatury, edytor, wydawca